Engdahl:
 Horace Engdahl
 Nils (Erik) Engdahl